Krasnopolje () ist ein russischer Ortsname:
 in Russland:
 Krasnopolje (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Hohenstein, Kreis Friedland bzw. Kreis Bartenstein, Ostpreußen)
 Krasnopolje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Regitten und Sperlings, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Krasnopolje (Kaliningrad, Gussew), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (Pötschkehmen, 1939–1946 Pötschwalde, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Krasnopolje, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Dorbnicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 in der Ukraine:
 Krasnopolje (Krim), Dorf im Rajon Lenin, Autonome Republik Krim 

Siehe auch
 Krasnapolle